Schatrowo (bulgarisch und russisch ) ist der Name folgender Orte:
 in Bulgarien:
 Schatrowo (Bulgarien), Dorf in der Oblast Kjustendil

 in Russland:
 Schatrowo (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Norgehnen, 1938–1946 Schugsten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Schatrowo (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Weidehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Schatrowo (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Schatrowo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Schatrowo (Perm), Dorf in der Region Perm
 Schatrowo (Tscheljabinsk), Dorf in der Oblast Tscheljabinsk
 Schatrowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda